Sankt Gilgen kann sich beziehen auf:

 Sankt Gilgen, Gemeinde im Land Salzburg, Österreich
 Sankt Gilgen, alter Name von St. Ägidius (Passau)
Sankt Gilgen, Ortsteil der Gemeinde Gilching